Die Farbtiefe ist

 In der Farbenlehre die scheinbare Sättigung von Farbmitteln, siehe Farbtiefe (Farbmittel)
 In der Computertechnik die Stellenanzahl digitalisierter Farbwerte als Darstellungsgenauigkeit, siehe Farbtiefe (Computergrafik)